Никола́й То́мин:
 Томин, Николай Андреевич (1924—2002) — советский и российский педагог, ректор Челябинского педагогического института.* Томин, Николай Дмитриевич (1886—1924) — советский военачальник, участник Гражданской войны.
 Томин, Николай Николаевич (род. 1948) — советский гандболист, чемпион Олимпийских игр (1976). Примечания